VoltDB — реляционная резидентная СУБД  с поддержкой SQL, разработанная под руководством Майкла Стоунбрейкера,  и  в начале 2010-х годов на основе академического проекта H-Store.

Система ACID-совместима, ориентирована на OLTP-нагрузки, при этом обеспечивает горизонтальную масштабируемость, по этим признакам относится к классу NewSQL. Система написана на Java; SQL-запросы в системе компилируются в форму хранимых процедур на Java.

Данные в кластере сегментируются, сегмент обслуживается одним аппаратным потоком. Поддерживается синхронная репликация между сегментами. Для обеспечения надёжности ведётся журнал предзаписи и используются непрерывные снимки. Начиная с версии 5.1 (марте 2015) обеспечивается репликация на основе журнала предзаписи (вместо повторного применения операции).

Имеется две редакции: коммерческая (Enterprise) и общественная (Community, опубликована под лицензией GNU Affero General Public License). Среди дополнительных возможностей коммерческой версии, недоступных в общественной — обеспечение высокой доступности, поддержка экспорта данных.

История версий 
 VoltDB Community Edition 1.0 (май 2010) — первый выпуск, распространявшийся под лицензией GPLv3;
 VoltDB 1.2 (октябрь 2010) — выпуск под двумя лицензиями: общедоступной (VoltDB Community Edition) и коммерческой (VoltDB Enterprise Edition);
 VoltDB 2.0 (сентябрь 2011) — поддержка журнала выполняемых команд (только в VoltDB Enterprise Edition);
 VoltOne (октябрь 2011) — одноузловая редакция VoltDB Enterprise Edition;
 VoltDB 2.5 (апрель 2012) — репликация сегментов и баз, репликация и восстановление кластера внутри и между центрами обработки данных (только VoltDB Enterprise Edition);
 VoltDB 3.0 (январь 2013) — ускорено выполнение запросов, предложены средства для модификации схемы данных без остановов, расширена поддержка SQL, высокопроизводительный экспорт данных (только VoltDB Enterprise Edition).;
 VoltDB 4.0 (январь 2014) — расширены возможности для аналитики в оперативной памяти и поддержка множества новых SQL, значительно увеличена производительность и пропускная способность при чтении аналитики, увеличения размера работающего Кластера без блокировок, поддержка хранимых процедур на языке Groovy, утилита миграции данных из MySQL, интерактивное обучение наряду с Volt Vanguard сертификацией.
 VoltDB 5.0 (январь 2015) — включены средства интеграции с экосистемой Hadoop, в том числе средства экспорта (Kafka, HDFS, HTTP, RabbitMQ) и импорта (Kafka Loader, JDBC Loader, VoltDB Hadoop OutputFormat, Vertica UDx, Apache Hive и Apache Pig); расширение поддержки SQL, VoltDB Management Center (веб-браузерная панель для мониторинга и управления конфигурацией;
 VoltDB 5.1 (март 2015) — репликация на журналах предзаписи без единой точки отказа;
 VoltDB 6.0 (январь 2016) — поддежрка геоданных, репликация в режиме активный — активный между различными площадками.

Примечания

Ссылки 
  — официальный сайт

Свободные СУБД
NewSQL